Silman ist der Familienname folgender Personen:

 Elli Silman (1898–1982), deutsche Dramaturgin und Schauspielagentin
 Idit Silman (* 1980), israelische Politikerin
 Jeremy Silman (* 1954), amerikanischer Schachspieler, -lehrer und -autor
 Moshe Silman (1954–2012), israelischer Aktivist